AC Milan története tizenhatodik bajnoki címét nyerte. Második lett az SS Lazio, az utolsó fordulóban bukta el a bajnoki címet.

A bajnokság végeredménye

Rájátszás 
A hatodik-hetedik helyen végzett csapatoknak pontegyenlőség miatt kellett játszaniuk az UEFA-kupa részvételért.

|}

Mivel az olasz kupa döntősei a Bajnokok Ligájába kvalifikálták magukat, az olasz kupa elődöntőjében kiesett csapatok rendhagyó módon a harmadik helyért játszottak és a győztes indult az UEFA-kupában.

|}

Udinese Calcio and Bologna FC 1909 az UEFA-kupában indult, a Juventus FC az Intertotó-kupában harcolta ki az 1999–2000-es UEFA-kupa részvételt.

Kereszttabella

Góllövőlista 
22 gól
 Gólkirály: Marcio Amoroso (7-et tizenegyesből) (Udinese Calcio)
21 gól
Gabriel Batistuta (ACF Fiorentina)20 gól
Oliver Bierhoff (2 11-es) (AC Milan)18 gól
Marco Delvecchio (AS Roma) 16 gól
Roberto Muzzi (2 11-es) (Cagliari Calcio), Hernan Crespo (1 11-es) (Parma FC)15 gól Giuseppe Signori (2 11-es) (Bologna FC 1909), Marcelo Salas (2 11-es) (SS Lazio), Simone Inzaghi (8 11-es) (Piacenza Calcio) 14 gól Ronaldo (7 11-es) (Inter)13 gól Filippo Inzaghi (Juventus)12 gól Christian Vieri (SS Lazio), Leonardo (AC Milan), Paulo Sergio (AS Roma), Francesco Totti (3 11-es) (AS Roma), Marco Di Vaio (1 11-es) (Salernitana Calcio 1919), Vincenzo Montella (4 11-es) (UC Sampdoria), Filippo Maniero (1 11-es) (SSC Venezia)11 gól Phil Masinga (AS Bari), Arturo Di Napoli (4 11-es) (Empoli FC), Roberto Sosa (Udinese Calcio), Alvaro Recoba (2 11-es) (SSC Venezia)10 gól Rui Costa (4 11-es) (ACF Fiorentina), Roberto Mancini (SS Lazio), Nakata Hidetosi (4 11-es) (Perugia Calcio), Marcelo Otero (1 11-es) (Vicenza Calcio)9 gól Iván Zamorano (Inter), Siniša Mihajlović (1 11-es) (SS Lazio), Enrico Chiesa (1 11-es) (Parma FC), Milan Rapaić (Perugia Calcio)8 gól Patrick M'Boma (Cagliari Calcio), Edmundo (2 11-es) (ACF Fiorentina), Youri Djorkaeff (5 11-es) (Inter), George Weah (AC Milan), Di Francesco (AS Roma), Ariel Ortega (2 11-es) (UC Sampdoria), Palmieri (UC Sampdoria)
Forrás: Nemzeti Sport 1999. június 8-i száma.

Nézőszám 

A klubok jegy-, illetve bérleteladásból származó összbevétele: 310 863 971 000 líra.
Forrás: Nemzeti Sport 1999. június 8-i száma.

Lásd még 
 Coppa Italia 1998-1999
 Serie B 1998-1999

Serie A szezonok
Olasz 1